LSD:
 ЛСД — психоделик.
 Low Self Discharge (:en:Low self-discharge NiMH battery) — тип NiMH аккумуляторов.
 LSD — дифференциал повышенного трения.
 Long Slow Distance  — длительная беговая тренировка в медленном темпе.
 Least Significant Digit — алгоритм сортировки за линейное время.
 .lsd — расширение имени файла для электронных словарей.
 LSD (от ) — советско-итальянский нейтринный детектор, работавший в подземной лаборатории в туннеле под горой Монблан.
 LSD — совместный музыкальный проект Labrinth, Сии и Дипло.